Onderdistrict in Indonesië
 Sungai Lilin (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Musi Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Sungai Lilin (Rantau Bayur), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Sungai Lilin (Sungai Lilin), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Sungai Lilin (Tanah Sepenggal Lintas), een plaats in het bestuurlijke gebied Bungo in de provincie Jambi